Antoni Feliks Kraszewski (ur. 1797, zm. 1870) – polski polityk ziemiański, poseł do poznańskiego sejmu prowincjonalnego i parlamentu pruskiego
 Charles S. Kraszewski (ur. 1962) – amerykański slawista, tłumacz
 Jarosław Wacław Kraszewski (ur. 1968) – polski generał brygady
 Witold Józef Eugeniusz Kraszewski (ur. 1874, zm. 1943) – polski uczony, profesor technologii chemicznej
 Kajetan Kraszewski (ur. 1827, zm. 1896) – polski literat
 Kazimierz Kraszewski (ur. 1910, zm. 1990) – polski komandor pilot
 Lucjan Kraszewski (ur. 1820, zm. 1892) – polski malarz, rysownik i fotografik
 Marek Kraszewski (ur. 1967) – polski zapaśnik, wicemistrz Europy w zapasach, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski
 Ryszard Kraszewski (ur. 1937, zm. 2012) – polski polityk, poseł na Sejm X kadencji
 Tadeusz Kraszewski (ur. 1903, zm. 1973) – polski pisarz
 Tadeusz Michał Kraszewski (ur. 1912, zm. 1993) – polski lekarz
 Zbigniew Kraszewski (ur. 1959) – polski muzyk rockowy
 Zbigniew Józef Kraszewski (1922, zm. 2004) – polski duchowny katolicki

Polskie nazwiska